Andrei Uschakow ist der Name folgender Personen:

* Andrei Dmitrijewitsch Uschakow (1672–1747), russischer Politiker, Generalinquisitor und General en chef
 Andrei Iwanowitsch Uschakow (* 1963), russischer Trickfilmregisseur